Martincová ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Martincová (* 1975), tschechische Tennisspielerin
 Tereza Martincová (* 1994), tschechische Tennisspielerin